Delaware North Companies, een Amerikaanse multinational in de dienstensector
 Democratisch Nationaal Comité, de organisatie die instaat voor het dagelijkse bestuur van de Democratische Partij in de VS
 Democratische Nationale Conventie, de vierjaarlijkse partijconventie van de Democratische Partij in de VS
 DNC (voetbalclub), voormalig voetbalclub uit Amsterdam